The Mechanic – cortometraggio del 1924 diretto da Joe Rock
Professione: assassino (The Mechanic) – film del 1972 diretto da Michael Winner
Professione assassino (The Mechanic) – film del 2011 diretto da Simon West, remake del film del 1972
The Mechanik – film del 2005 diretto ed interpretato da Dolph Lundgren
The Mechanic – soprannome del golfista Miguel Ángel Jiménez